Стие́нг— народ, обитающий в Юго-Восточной Азии в горных районах Вьетнама, а также в Камбодже. Численность народа на конец XX века составляла примерно 85 тыс.чел.

Язык
Язык стиенг принадлежит к мон-кхмерской ветви австроазиатских языков (бахнарская ветвь). В отличие от вьетнамского, не имеет тонов. Различает длинные и короткие гласные. Богат ономато-поэтическими выражениями и внутренними рифмами.

История
Во времена колониальной зависимости от Франции стиенг пользовались сравнительной автономией. Но когда определялись новые пост-колониальные границы, интересы небольшого народа не были учтены, и граница разделила исторические земли стиенг.  Поэтому многие имеют родственников по другую сторону границы. 
Большое число стиенг погибло и пострадало во время Вьетнамской войны.

Экономическая организация

Общие черты
Начиная с 80-х годов XX века идет постепенный процесс перехода от традиционной к рыночной экономике. Успешно идёт проникновение 
товарно-денежных отношений. В обществе наблюдается разделение труда. Когда мужская часть населения занимается охотой, рыболовством или
строительством, женщины обычно ведут заготовление дров, готовят пищу, присматривают за детьми.

Виды деятельности
Основное занятие стиенг- ручное подсечно-огневое земледелие . Наиболее распространенными сельскохозяйственными культурами являются рис, овощи, кукуруза. Развито собирательство.
Несмотря на то, что народ знает множество способов ловли рыбы, она занимает незначительную часть их рациона.
Большинство семей имеют за домом собственный огород, где обычно выращиваются бананы, папайя, лук, перец, мята и другие культуры.
Вокруг поселения традиционно разводят скот (водяные буйволы, свиньи, утки, куры).

Социальная организация
Сохраняется община, которая управляется советом старейшин с выбираемым главой.
Семьи патриархальные, в основном малочисленные. Счет родства ведется по линии отца.
Имеют место левират и сорорат.

Литература 
 Бернова А. А., Членов М. А. Стиенг. // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 320.
 Notes from Indochina on ethnic minority cultures / Marilyn Gregerson. Dallas: SIL Museum of Anthropology, 1980.

Ссылки 
http://www.joshuaproject.net/people-profile.php?peo3=15088&rog3=VM
http://www.etnolog.ru/people.php?id=STIE

Народы Вьетнама
Народы Камбоджи
Мон-кхмерские языки